Oh Beom-Seok (29 de julho de 1984) é um futebolista profissional sul-coreano, lateral, defende o Ulsan Hyundai FC.

Carreira 
Oh Beom-Seok integrou a Seleção Sul-Coreana de Futebol na Copa do Mundo de 2010.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Pohang
Futebolistas da Coreia do Sul
Futebolistas do Football Club Pohang Steelers
Futebolistas do Yokohama FC
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do Ulsan Hyundai FC
Futebolistas do Suwon Samsung Bluewings
Futebolistas do Hangzhou Greentown Football Club
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010